Валерий Богданов:
* Богданов, Валерий Владимирович (1966—2010) — советский и российский футболист.
 Богданов, Валерий Петрович (род. 1952) — советский футболист, вратарь и футбольный тренер.

См. также 
 Валерий Богданец